Frédéric Peynet (1977-), dessinateur de bande dessinée ;
 Georges Peynet, architecte décorateur français ;
 Raymond Peynet (1908-1999), un illustrateur français, auteur d'illustrations emblématiques de l'Amour et des Amoureux, fêtés lors de la « Saint Valentin »